Madiun ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier reichlich eine Dreiviertelmillion  Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in Caruban.

Geografie 
Der Regierungsbezirk liegt zwischen 7°12 und 7°48 s. Br. sowie zwischen 111°25 - 111°51 ö. L. Er grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Magetan, im Nordwesten an Ngawi, im Nordosten an Bojonegoro, im Osten an Nganjuk sowie im Süden an Ponorogo. Die im Dezember 1982 abgetrennte ehemalige Hauptstadt (jetzt Kota Madiun) bildet im Westen eine Teilgrenze. Als Binnenbezirk hat Madiun keine Grenze zum Meer.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Madiun in 15 Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 206 Dörfer aufgespalten, davon acht städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 35.19.01 || style="text-align:left" | Kebon Sari || style="text-align:left" | Kebonsari || 47,45 || 51.143 || 59.690 || 1.258,0 || 96,6 || 14 || –
|-
| 35.19.02 || style="text-align:left" | Dolopo || style="text-align:left" | Dolopo || 48,85 || 51.524 || 60.729 || 1.243,2 || 97,4 || 10 || 2
|-
| 35.19.03 || style="text-align:left" | Geger || style="text-align:left" | Geger || 36,61 || 57.415 || 66.081 || 1.805,0 || 97,5 || 19 || –
|-
| 35.19.04 || style="text-align:left" | Dagangan || style="text-align:left" | Dagangan || 72,36 || 44.386 || 52.966 || 732,0 || 99,2 || 17 || –
|-
| 35.19.05 || style="text-align:left" | Kare || style="text-align:left" | Kare || 190,85 || 29.492 || 33.448 || 175,3 || 99,8 || 8 || –
|-
| 35.19.06 || style="text-align:left" | Gemarang || style="text-align:left" | Gemarang || 101,97 || 30.812 || 34.487 || 338,2 || 101,7 || 7 || –
|-
| 35.19.07 || style="text-align:left" | Wungu || style="text-align:left" | Wungu || 45,54 || 54.516 || 61.110 || 1.341,9 || 98,0 || 12 || 2
|-
| 35.19.08 || style="text-align:left" | Madiun || style="text-align:left" | Madiun || 35,93 || 36.786 || 39.542 || 1.100,5 || 95,2 || 12 || 1
|-
| 35.19.09 || style="text-align:left" | Jiwan || style="text-align:left" | Jiwan || 33,76 || 56.231 || 59.713 || 1.768,8 || 97,8 || 14 || –
|-
| 35.19.10 || style="text-align:left" | Balerejo || style="text-align:left" | Balerejo || 51,98 || 40.942 || 44.115 || 848,7 || 97,1 || 18 || –
|-
| 35.19.11 || style="text-align:left" | Mejayan || style="text-align:left" | Mejayan || 55,22 || 41.811 || 46.208 || 836,8 || 99,5 || 11 || 3
|-
| 35.19.12 || style="text-align:left" | Saradan || style="text-align:left" | Saradan || 152,92 || 62.049 || 70.630 || 461,9 || 100,0 || 15 || –
|-
| 35.19.13 || style="text-align:left" | Pilangkenceng|| style="text-align:left" | Pilangkenceng || 81,34 || 50.112 || 54.363 || 668,3 || 98,7 || 18 || –
|-
| 35.19.14 || style="text-align:left" | Sawahan || style="text-align:left" | Sawahan || 22,15 || 23.697 || 25.873 || 1.168,1 || 97,5 || 13 || –
|-
| 35.19.15 || style="text-align:left" | Wonoasri || style="text-align:left" | Wonoasri || 33,93 || 31.362 || 35.395 || 1.043,2 || 98,8 || 10 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.19 || Kab. Madiun || Caruban || style="text-align:right"|1.010,86|| style="text-align:right"|662.278|| style="text-align:right"|744.350
! style="text-align:right"|736,4||style="text-align:right"|98,3||198||8
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Madiun 754.456 Menschen, davon 380.221 Frauen und 374.235 Männer. 99,02 der Gesamtbevölkerung sind Muslime, 0,97 Prozent Christen (0,79 %, 0,18 % Katholiken). Buhhisten und Hindus spielen eine untergeordnete Rolle. 37,49 Prozent der Gesamtbevölkerung waren Ende 2021 ledig, 52,52 Prozent verheiratet, 3,210 Prozent geschieden und 7,90 Prozent verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Madiun (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)